Savignano ima više značenja:
 Savignano, Caserta
 Savignano, Macerata
 Savignano, Pesaro-Urbino
 Savignano, Trento